
Molekulska formula -{C19H22O2}- se može odnositi na:
 Kanabivarin
 1,4,6-Androstatrien-3,17-dion
 Vedaprofen